Bussin ist der Name folgender Orte:
 Bussin (Velgast), Ortsteil der Gemeinde Velgast in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Bussin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe: Buszyno

Siehe auch:
 Busin
 Bussine
 Bussing